České příjmení Soukup nosí více různých osobností:

 Alois Soukup (1905–1970) – český politik, poválečný poslanec za lidovce
 David Soukup (* 1971) – český podnikatel a politik, člen Rady ČTK
 Emil Soukup (* 1939) – český římskokatolický kněz
 František Soukup (rozcestník) – více osob
 Jan Soukup – více osob
 Janay DeLoach Soukup (* 1985) – americká atletka
 Jaromír Soukup (* 1969) – mediální magnát
 Jaroslav Soukup – více osob
 Jiří Soukup (* 1953) – český a československý lékař a poslanec OF
 Josef Soukup (rozcestník) – více osob
 Karel Soukup (* 1951) – český undergroundový písničkář
 Ladislav Soukup (1926-?) – československý politik
 Martin Soukup – více osob
 Milan Soukup (* 1980) – český basketbalista
 Miroslav Soukup – více osob
 Oldřich Soukup (1920-1942) – český voják a letec RAF
 Ondřej Soukup (rozcestník) – více osob
 Pavel Soukup (rozcestník) – více osob
 Petr Soukup – více osob
 Štěpán Soukup (* 1985) – český zpěvák, kytarista, hudební skladatel a producent
 Václav Soukup (* 1957) – český kulturolog a antropolog
 Václav Soukup (politik) (* 1949) – český a čs. politik, za normalizace poslanec ČNR
 Vít Soukup (1971–2007) – český výtvarník, malíř a filmař
 Vladimír Soukup – více osob
 Vladislav Soukup (1913–1943) – československý voják a příslušník výsadku Iridium
 Zdeněk Soukup (* 1952) – český novinář a politik ANO

ženská podoba
 Hana Soukupová (* 1985) – česká modelka
 Helena Soukupová (* 1946) – česká historička umění
 Jitka Soukupová (* 1950) – česká nakladatelská redaktorka a překladatelka
 Marie Zahoříková-Soukupová (* 1943) – československá hráčka basketbalu
 Milena Soukupová (* 1951) – česká country zpěvačka a muzikantka
 Patricie Soukupová – česká herečka, dcera Pavla Soukupa
 Petra Soukupová (* 1982) – česká spisovatelka a scenáristka
 Věra Soukupová (* 1932) – česká operní pěvkyně

jiný význam
 Soukup Graphic Programming viz SGP Systems

Podobná příjmení 
 Sukup

Externí odkazy